Vanguard Animation — американская анимационная продюсерская студия, основанная продюсерами Джоном Х. Уильямсом и Нилом Брауном в 2002 году. Первым мультфильмом этой студии является Вэлиант: Пернатый спецназ снятый для студии Walt Disney.

История:

Студия была основана 2002 году Джоном Х. Уильямсом. Для своего запуска она подписала с Ealing Studios контракт на четыре картины для производства компьютерных анимационных фильмов стоимостью менее 40 миллионов долларов. В следующем году Vanguard Animation Продала миноритарный пакет акций IDT Corporation и стала партнером своего анимационного подразделения Digital Production Solutions для совместного производства и совместного владения всеми объектами Vanguard, в 2005 году был снят мультфильм Вэлиант: Пернатый спецназ для Walt Disney.

Фильмография:

Вэлиант: Пернатый спецназ (19 августа 2005)

Новые приключения Золушки (5 января 2007)

Мартышки в космосе (18 июля 2008)

Мартышки в космосе: Ответный удар (28 мая 2010)

Белки в деле (20 июня 2015)

Гномы в доме (2 ноября 2017)

Распрекрасный принц (20 апреля 2018)

Королевские каникулы (8 августа 2019)

Бесстрашный (мультфильм) (14 августа 2020)

Запланированные мультфильмы:

Погоня за Гусями (2024)

Ралли по Шелковому пути (2025)

Короткометражные мультфильмы:

Фрэнк был монстром, который хотел танцевать

Непроизведенные проекты:

Citizen Siege - научно-фантастический триллер CGI-анимационный фильм, который должен был быть совместно спродюсирован Vanguard и разработчиком видеоигр Oddworld Residents. Сюжет повествует об эмигранте, который возвращается домой и обнаруживает, что у него отобрали собственность, в тенистом мире, похожем на улей, где корпоративное правительство правит континентом. Первоначально выход фильма планировался на 2009 год, но дата была перенесена на неизвестную дату. По состоянию на 2019 год, не было никаких последних событий, касающихся производства фильма.

Инопланетная рок-группа

Гнилой остров

Бузби

Город драконов

Атомный цирк

Войны Оз

Риббит

Твиты

Высота галактики

Король гномов